Bestenbostel ist der Familienname folgender Personen:
 Petrus Bestenbostel (1572–1624), deutscher Jurist

Bestenbostel bezeichnet:
 Bestenbostel (Adelsgeschlecht), niedersächsisches Adelsgeschlecht

Bestenbostel ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bestenbostel (Wedemark), Ortsteil von Oegenbostel, Gemeinde Wedemark, Region Hannover, Niedersachsen
Weiteres:
 Friedrich Wilhelm von Bestenbostel, Juwelierunternehmen